Rehabilitació (teràpia): recuperació, mitjançant una teràpia d'una habilitat corporal de malalts
 
 Rehabilitació (dret): recuperació de drets i dignitats
 Rehabilitació (arquitectura): adaptació d'una construcció a una nova utilització, o a una nova normativa